Hampton Township (Pennsylvanie)
Hampton Township (Illinois)